Kaulasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaulasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kaulasaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar